Rudolf Siegert ist der Name folgender Personen:

*Rudolf Siegert (SS-Mitglied) (1899–1945), deutscher Jurist und SS-Führer
Rudolf Siegert (Polizeipräsident), deutscher Polizeipräsident in Frankfurt/Main
Rudolf Siegert (Mediziner) (1914–1988), deutscher Mediziner